Der Perforator steht für:

 den klassischen „Locher“ aus dem Büro
 speziell ausgeführte Extraktoren in der Chemie bzw. Analytik (z. B. Formaldehyd): Perforator (Chemie)
 ein medizinisches Instrument zum Durchstechen, siehe Perforation#Medizin